
Termin -{BB2}- ima više značenja.

 Gastrin-oslobađajući peptidni receptor, GPCR
 -{Bad Boys II}-, akciona komedija